Grotte Cosquer, grotte ornée paléolithique, près de Marseille ;
 Henri Cosquer, plongeur français, découvreur de la grotte Cosquer ;
 Martial Testard du Cosquer (1820-1869), archevêque d'Haïti ;
 (45027) Cosquer, astéroïde de la ceinture principale.